Con il nome di Santa Matilde, sono venerate diverse Sante e Beate:

 Santa Matilde (o Mechthild) di Germania († 968), celebrata il 14 marzo
 Santa Matilde di Scozia (†1118), figlia di Santa Margherita di Scozia (†1093), regina d'Inghilterra, commemorata il 30 aprile
 Santa Matilde di Hackeborn o di Helfta, (1241-1299), monaca benedettina e mistica tedesca, badessa prima nel monastero di Roderdorf e quindi in quello di Helfta, soprannominata l'usignolo di Cristo, viene onorata il 19 novembre

 Beata Matilde (†1154), benedettina tedesca nel monastero di Spanheim; celebrata il 26 febbraio
 Beata Matilde di Canossa (†1115), duchessa di Toscana, vice-regina d'Italia, contessa di Canossa e varie città italiane, celebrata il 23 marzo 
 Beata Matilde, contessa palatina, celebrata il 21 maggio 
 Beata Matilde di Diessen (†1160), figlia di un conte bavarese, badessa benedettina di Diessen e riformatrice del monastero di Edelsterten, celebrata il 31 maggio 
 Beata Matilde (†1200), scozzese trasferitasi in Francia, eremita a Lappion (Piccardia), celebrata l'11 aprile 
 Beata Matilde di Magdeburgo (†1280), mistica benedettina, vissuta nel monastero di Hefta ove fu consorella di Santa Matilde di Hackeborn e di Santa Gertrude, celebrata l'8 ottobre
 Beata Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1841-1902), religiosa spagnola fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria Madre della Chiesa, commemorata il 17 dicembre